Боб Сагет (; ) — американский стендап-комик, актёр, режиссёр и телеведущий.

Биография 
Сагет родился в Филадельфии, в детстве желал стать врачом.

Более всего известен ролью Дэнни Таннера в американском ситкоме «Полный дом» и в качестве ведущего телепередачи America’s Funniest Home Videos. С 2005 года озвучивал Теда Мосби из будущего в сериале «Как я встретил вашу маму». Также получил неоднозначную известность за крайне вульгарные шутки, присутствующие в ряде его выступлений.

9 января 2022 года скончался от травмы головы, был найден мёртвым в своем гостиничном номере в Орландо, штат Флорида.

Избранная фильмография 

 2004 — Джоуи / Joey — телесериал, 11 серия, эпизодическая роль
  — Фарс пингвинов / Farce of the Penguins — режиссёр, продюсер, озвучивание одной из главных ролей
 2004—2011 — Красавцы /Entourage — американский телесериал

Примечания 

Похороненные на кладбище «Гора Синай»